Biblioteca Palatina bezeichnet:

 Biblioteca Palatina (Parma), italienische Bibliothek von 1761
 Bibliotheca Palatina, deutsche Bibliothek der Renaissance in Heidelberg
 Bibliotheca Palatina Mannheim, deutsche Bibliothek der Aufklärung in Mannheim; siehe Mannheimer Hofbibliothek